Mitologia grega: Acis era l'esperit del riu Acis, fou fill de Faunes i de Simetis.
 Geografia: Riu Acis
 Informàtica: ACIS és un nucli geomètric de modelatge tridimensional en el camp de la computació.
 Cooperativisme: ACI són les sigles d'Aliança Cooperativa Internacional.
 Òpera: Acis, òpera de Lully.